Maze může znamenat:

 Bludiště

příjmení
 Michael Maze (* 1981), dánský stolní tenista
 Tina Mazeová (* 1983), slovinská reprezentantka v alpském lyžování

jiný význam
 Maze War, videohra z roku 1974
 The Maze Runner, více objektů